Мегалоніксові (Megalonychidae) — родина неповнозубих ссавців.

Опис 
Назва мегалонікс означає з гр. «великий кіготь». Це був розповсюджений північноамериканський рід, який жив після завершення останнього (Вісконсін) зледеніння, коли вимерло багато великих ссавців. Залишки були знайдені на північ до Аляски та Юкону. Виявлено дорослу особину безпосередньо пов'язану з двома неповнолітніми різного віку, що свідчить про те, що дорослі піклувалися про дітей різних поколінь.

Найдавніший відомий північноамериканський член родини Pliometanastes protistus жив у Флориді та на півдні США ≈ 9 Ma і, як вважають, був попередником мегалонікса.

Класифікація 
Family Megalonychidae 

 Subfamily Megalonychinae
 Genus †Ahytherium (incertae sedis)
 Genus †Australonyx (incertae sedis)
 Genus †Diabolotherium
 Genus †Megalonychops (incertae sedis)
 Genus †Megistonyx (incertae sedis)
 Genus †Meizonyx (incertae sedis)
 Genus †Nohochichak (incertae sedis)
 Genus †Pliometanastes
 Genus †Sinclairia (nomen dubium)
 Genus †Xibalbaonyx (incertae sedis)
 Genus †Zacatzontli (incertae sedis)
 Tribe Megalonychini
 Subtribe Megalonychina
 Infratribe Megalonychi
 Genus †Protomegalonyx
 Genus †Megalonyx
 Subfamily Ortotheriinae
 Genus †Proschisomotherium
 Genus †Eucholoeops
 Genus †Pseudortotherium
 Genus †Megalonychotherium
 Genus †Paranabradys
 Genus †Pliomorphus
 Genus †Torcellia
 Genus †Ortotherium
 Genus †Menilaus
 Genus †Diodomus

Філогенетика

Примітки

Джерела 
 Smithsonian National Zoological Park: At the Zoo — Slow and Steady Sloths

Неповнозубі
Родини ссавців